HSV – przestrzeń barw
 wirus opryszczki pospolitej wywołujący zakażenia opryszczkowe
 Hamburger SV – niemiecki klub piłkarski
 HSV Hamburg – niemiecki klub piłki ręcznej
 HSV Barmbek-Uhlenhorst – niemiecki klub piłkarski
 Hannover 96 (wł. Hannoverscher Sportverein (HSV) von 1896) – niemiecki klub piłkarski
 HSV (Holden Special Vehicles) – fabryczny tuner samochodów marki Holden